The Man Who Dared est le titre de plusieurs œuvres :
 The Man Who Dared, film de Emmett J. Flynn sorti en 1920
 , film de Hamilton MacFadden sorti en 1933
 , film de Crane Wilbur sorti en 1939
 , film de John Sturges sorti en 1946